|-
| 39601 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39602 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39603 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39604 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39605 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39606 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39607 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39608 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39609 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39610 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39611 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39612 - ||  || 5 decembrie 1993 ||  || , 
|-
| 39613 - ||  || 14 decembrie 1993 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 39614 - || 1993 YK || 17 decembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 39615 - || 1994 AU || 4 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 39616 - ||  || 4 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39617 - ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39618 || 1994 LT || 12 iunie 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 39619 - ||  || 10 iunie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 39620 - ||  || 9 august 1994 || Palomar || 
|-
| 39621 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39622 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39623 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39624 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39625 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39626 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39627 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39628 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39629 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39630 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39631 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39632 - || 1994 UL || 31 octombrie 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 39633 - || 1994 WO || 25 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 39634 ||  || 28 noiembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 39635 Kusatao || 1994 YL || 27 decembrie 1994 ||  || 
|-
| 39636 ||  || 29 ianuarie 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 39637 - || 1995 EG || 1 martie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 39638 - ||  || 2 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39639 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39640 ||  || 4 aprilie 1995 || Xinglong || 
|-
| 39641 - ||  || 29 mai 1995 ||  || 
|-
| 39642 - ||  || 26 mai 1995 || Catalina Station || 
|-
| 39643 - ||  || 26 mai 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39644 - ||  || 24 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39645 Davelharris ||  || 31 august 1995 || Socorro || 
|-
| 39646 - ||  || 26 septembrie 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 39647 - ||  || 17 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39648 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39649 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39650 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39651 - ||  || 29 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39652 - ||  || 15 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39653 - || 1995 UC || 17 octombrie 1995 ||  || , 
|-
| 39654 - || 1995 UP || 19 octombrie 1995 || Sormano || , 
|-
| 39655 - ||  || 17 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 39656 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39657 - ||  || 19 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39658 - ||  || 19 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39659 - ||  || 26 octombrie 1995 ||  || , 
|-
| 39660 - ||  || 20 octombrie 1995 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 39661 - ||  || 25 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39662 - ||  || 14 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39663 - ||  || 16 noiembrie 1995 || Church Stretton || 
|-
| 39664 - ||  || 20 noiembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 39665 ||  || 16 noiembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 39666 - ||  || 20 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39667 - ||  || 22 decembrie 1995 ||  || T. Urata
|-
| 39668 - ||  || 16 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39669 - ||  || 18 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39670 - ||  || 22 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39671 - || 1996 AG || 7 ianuarie 1996 || Haleakalā || 
|-
| 39672 - ||  || 22 ianuarie 1996 || Cloudcroft || 
|-
| 39673 - ||  || 27 ianuarie 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 39674 - ||  || 16 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39675 - ||  || 19 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39676 - ||  || 20 februarie 1996 || Church Stretton || 
|-
| 39677 Anagaribaldi || 1996 EG || 13 martie 1996 ||  || 
|-
| 39678 Ammannito ||  || 12 iunie 1996 ||  || , 
|-
| 39679 - ||  || 19 iulie 1996 ||  || 
|-
| 39680 - ||  || 9 august 1996 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39681 - ||  || 15 august 1996 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39682 - ||  || 10 august 1996 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39683 - ||  || 12 august 1996 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39684 - ||  || 8 august 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39685 - ||  || 8 august 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39686 - ||  || 9 august 1996 ||  || 
|-
| 39687 - ||  || 15 septembrie 1996 || Prescott || 
|-
| 39688 - ||  || 3 septembrie 1996 || Nachi-Katsuura || , T. Urata
|-
| 39689 - ||  || 8 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39690 - ||  || 14 septembrie 1996 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39691 - ||  || 13 septembrie 1996 || La Silla || 
|-
| 39692 - ||  || 14 septembrie 1996 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 39693 - ||  || 17 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39694 - ||  || 19 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39695 ||  || 18 septembrie 1996 || Xinglong || 
|-
| 39696 - ||  || 7 octombrie 1996 || Needville || , 
|-
| 39697 - ||  || 9 octombrie 1996 || Prescott || 
|-
| 39698 - ||  || 4 octombrie 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 39699 Ernestocorte ||  || 12 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 39700 - ||  || 12 octombrie 1996 ||  || 
|-